Синайский евхологий (также Синайский требник или Синайский молитвенник; за рубежом принято латинское название Euchologium Sinaiticum) — глаголическая старославянская рукопись, содержащая 103 листа пергамена.

Датируется XI веком; содержит большей частью неполный требник (собрание молитв и особых церковных служб по разным поводам), переведённый с греческого и древневерхненемецкого, а также так называемые «Заповеди Святых Отец» (перевод с латинского Мерзебургского пенитенциала () середины XI века, данный текст присутствует и в Устюжской кормчей XIII—XIV веков).

Рукопись была обнаружена архимандритом Порфирием (Успенским) в 1850 году в монастыре Святой Екатерины на горе Синай, где она хранится поныне. Ранее в сборник входили ещё три листа (так называемый Синайский служебник), с переводом греческого литургического служебника, но их Порфирий увёз в Россию. В 1975 году во время ремонта в упомянутом монастыре было найдено ещё несколько листов этой рукописи.

Издания 
 Geitler L. Euchologium. Glagolski spomenik manastira Sinai brda. Zagreb, 1882 (Синайский Евхологий Л. Гейтлера (1882, транслитерация кириллицей))
 Frček, Jean. Euchologium Sinaiticum. Texte slave avec sources grecques et traduction française // «Patrologia Orientalis», t. 24, fasc. 5, Paris, 1933; t. 25, fasc. 3, Paris, 1943. (Я. Фрчек в «Patrologia orientalis», 1933 и 1939; указан греческий текст-первоисточник и дан перевод на французский)
 Факсимильное издание: R. Nachtigal, Euchologium Sinaiticum. I. Fotografski postenek; II. Tekst s komentarjem, Ljubljana, 1941—42.  
 Найденные в 1975 году листы опубликованы в книге: I. C. Tarnanidis, The slavonic manuscripts discovered in 1975 at St. Catharine’s Monastery on Mount Sinai, Thessaloniki, 1988.

Литература 
 Jarosiewicz, Roman. Über das Euchologium Sinaiticum. Kolomea 1888. 8о, 40. 
 Lang, Prokop. Jazykovmeckij rozbor pjtchologia Sinajskeho. V Pribrami 1888. 8о, 53.

Примечания 

Литературные памятники старославянского языка
Монастырь Святой Екатерины
Рукописи XI века
Книги XI века
Глаголические памятники